Radcliff peut faire référence à :

Patronyme 

  (né en 1951), guitariste américain
 Jacob Radcliff (1764 – 1842), ancien maire de New York
  (né en 1990), joueur de football américain

Toponyme 

 Radcliff (Kentucky)

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais